Aga može značiti:

 Aga, Osmanski vojni i administrativni čin
 Aga (rijeka), rijeka u Rusiji